Schreiner:

 Alette Schreiner (1873-1951), norsk anatom
 Emil Schreiner (1831-1910), norsk skolman
 Josef Schreiner (aktiv på 1930-talet), tysk längdåkare
 Kristian Schreiner (1874-1957), norsk anatom
 Knut Schreiner (född 1974), norsk sologitarrist
 Olive Schreiner (1855-1920), sydafrikansk författare
 Per Schreiner (född 1965), norsk dramatiker
 Ragnar Schreiner (1915-1984), norsk skådespelare
 William Philip Schreiner (1857- 1919), sydafrikansk politiker

Tyska efternamn
Norska efternamn
Efternamn som syftar på yrken